Parinita (bengalisch: পরিণীতা, ; auch anglisierend Parineeta) ist

 ein Roman von Sharat Chandra Chattopadhyay, siehe Parinita (Roman)
 ein Film unter der Regie von Pashupati Chatterjee von 1942, siehe  Parineeta (1942)
 ein Film von 1953 unter der Regie von Bimal Roy, siehe Parineeta (1953)
 ein Film von 1969 unter der Regie von Ajoy Kar, siehe  Parineeta (1969)
 ein Film von 2005 unter der Regie von Pradeep Sarkar, siehe Parineeta (2005)